est un prénom

Saint chrétien
 Bienheureux Arnaud, honoré le 10 février et le 14 mars

Nom de famille 

 
 Auguste Arnaud (1825-1883), sculpteur français ;
 Catherine Arnaud (1963-), judokate française ;
 Charles Arnaud (1847-1930) architecte français ;
 Charles Arnaud (1826-1914) missionnaire auprès des Innus de la Côte-Nord du Québec ;
 Dominique Arnaud (1959-2016), coureur cycliste professionnel français ;
 Édouard Arnaud (1864-1943), architecte français ;
 Édouard Joseph Arnaud (1875-1943), général de brigade français ;
 Elfie Arnaud (1988-), pentathlonienne française ;
 Étienne Arnaud (1879-1955) réalisateur français ;
 Eugène François Auguste d'Arnaud de Vitrolles (1774-1854) homme politique français ;
 Eugène Arnaud (1826-1905) pasteur, théologien réputé, historien du protestantisme, archéologue et restaurateur de la tour de Crest ;
 Fede Arnaud (1920-1977), scénariste et directrice de doublage italienne ;
 
 Frédéric Arnaud (1819-1878), avocat et homme politique français ;
  ;
 Georges Arnaud, de son vrai nom Henri Girard (1917-1987), écrivain français ;
 Georges-Jean Arnaud (1928-2020), écrivain français ;
 Henri-Jean Arnaud (1928-), homme politique français ;
 Jean Arnaud (1760-1825), général, baron d'Empire ;
  ;
 Jean-Baptiste Arnaud-Durbec (1827-1910), peintre français ;
 Jean Joseph Arnaud (1798-1866), homme politique français ;
 Jean-Michel Arnaud (1966), homme politique français ;
 Joseph Arnaud (1801-1885), homme politique français ;
 Julien Arnaud (1974), journaliste et animateur de télévision français ;
 Juliette Arnaud (1973), actrice, scénariste et dialoguiste française ;
 Léon-Albert Arnaud (1853-1915), chimiste français ;
 Loris Arnaud (1987-), footballeur français ;
 Lucien Arnaud (1897-1975), acteur français ;
 Marcel Arnaud (1877-1956), peintre français ;
 Michel Arnaud (1915-1990), un résistant français, compagnon de la Libération ;
 Michèle Arnaud (1919-1998), chanteuse et productrice de télévision française ;
 Noël Arnaud (1919-2003), écrivain français surréaliste ;
 Pascal Arnaud (1958-), historien français spécialiste de l’Antiquité romaine ;
 Patrick Arnaud (1947-), entomologiste français ;
Patrick Arnaud (1952-), biathlète français ;
 Paul Arnaud de Foïard (1921-2005), général français.
 Philippe Arnaud (1949-2018), personnalité politique française ;
  ;
 René d'Arnaud, vicomte de Vitrolles (1899-1993), général de division aérienne ;
Sabine Arnaud, (19..-), historienne française de la médecine et de la construction des normes
 Vincent Arnaud (1992-), coureur cycliste français ;
 Yann Arnaud (1979 ou 1980-2018), acrobate français ;
 Yvonne Arnaud (1890-1958), pianiste et chanteuse française.

Œuvres 

 Les Arnaud, un film de Léo Joannon sorti en 1967 ;
 Nelly et Monsieur Arnaud, un film de Claude Sautet sorti en 1995.

Toponymie 

 Arnaud-Guilhem, une commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Chastel-Arnaud, une commune française du département de la Drôme ;
 Arnaud, une ville située dans le département de Nippes à Haïti et l'arrondissement d'Anse-à-Veau ;
 St Arnaud, une ville australienne située dans l'État de Victoria.
 Saint-Arnaud, nom français de la ville El Eulma en Algérie

Autres utilisations du nom 
 Barbus d'Arnaud, une espèce de tisserins d'Afrique.
 L'Imprimerie B. Arnaud, à Lyon et Paris, fondée par Benoît Arnaud en 1856 et en 1898, une des plus grandes imprimeries en France, fermée en 1990.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français
Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France